Флаг городского поселения Волокола́мск Волоколамского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 20 июня 2006 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2401.

Описание 
«Флаг городского поселения Волоколамск представляет собой прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края красную полосу в 1/6 ширины полотнища и воспроизводящее посередине зелёные треугольные, с бастионами на углах, шанцы».

Обоснование символики 
Флаг городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области составлен на основании герба городского поселения Волоколамск по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Герб городского поселения Волоколамск разработан на основе исторического герба уездного города Волоколамска Московской губернии, Высочайше утверждённый а.

Город Волоколамск, центр одноимённого района — древнейший город Подмосковья — известен с 1135 года как Волок на Ламе; основан новгородцами в месте волока судов на пути из реки Ламы в реку Волошню (приток Рузы).

Город являлся не только транзитным пунктом на торговых путях, но и выполнял важную экономическую функцию — вёл оживлённую торговлю преимущественно хлебом с Новгородом и другими городами и до второй половины XV века развивался как торгово-ремесленный центр. Через него проходила и Волоцкая сухопутная дорога из Великого Новгорода в Москву, Рязань и другие приокские города.

Географическое местоположение оказало большое влияние на судьбы Волока Ламского и примыкающего к нему земледельческого края (ныне — Волоколамский муниципальный район). Будучи опорным пограничным пунктом Новгородской земли, Волок на Ламе имел военно-стратегическое значение.

Располагался город-крепость на высокой горе, отделяющейся от предградья водами Городенки и глубокими рвами. Он был окружён земляным валом высотой до 4 метров, по гребню которого шли сплошные стены из брёвен, со «скважинами» (щелями) для отражения неприятеля. По тем временам Волоколамский кремль представлял значительное крепостное сооружение.

С 1781 года Волоколамск стал уездным городом. Ему был дан герб — знак того, что город дал храбрый отпор польскому королю Сигизмунду. Именно тот исторический факт и послужил мотивом композиции герба 1781 года — об этом аллегорически говорит укрепление (шанцы). В 1883 году герб города согласно геральдической реформе был переутверждён, но шанцы в гербе остались.

Своё предназначение герб подтвердил в году Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. В период битвы за Москву Волоколамское направление было одним из важнейших. Его оборона протяжённостью более 100 км по фронту от Волжского водохранилища до реки Исконы, притока реки Москвы, имела наиважнейшее значение. Свыше 12 тысяч волоколамцев участвовали в Великой Отечественной войне; символами боевой славы и вечной памяти являются 67 братских могил на территории района с памятниками-надгробиями на них (в их числе — мемориальный комплекс у разъезда деревни Дубосеково в честь подвига героев-панфиловцев). Город Волоколамск награждён в 1985 году орденом Отечественной войны I степени.

Район знаменит памятниками русской истории, культуры, православия. Всему миру известны архитектурные ансамбли Волоколамского кремля и Иосифо-Волоцкого монастыря, усадьбы Муравьёвых в селе Осташёво (связана с именем декабристов), Гончаровых и Чернышёвых (неразрывных с именем А. С. Пушкина).

Зелёный цвет — символ молодости, здоровья, жизненного роста отражает красивую природу Волоколамского района.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, искренности, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ трудолюбия, мужества, силы, красоты и праздника, также подчёркивает территориальную принадлежность города к Московской области.

Примечания 

Флаги с изображением крепости